Scars Of Tomorrow —  металкор команда, образованная в 2000-ом году в Калифорнии.

Краткая биография 
Scars of Tomorrow выпустили свой первый материал на Thorp Records. Таким образом, у группы уже имелось 2 полноценных альбома перед тем, как она подписала контракт с Victory Records в мае 2003-го года . После выпуска первого альбома на новом лейбле, музыканты отправились в тур с Himsa, Atreyu и Norma Jean. В поддержку нового альбома The Horror of Realization группа должна была отпраиться в турне с Bury Your Dead в 2005-м году, но вскоре после начала гастролей все члены группы кроме солиста Майка Милфорда покинули Scars Of Tomorrow. Милфорд быстро заменил всех членов команды Лизой Маркс, Джоуи Аткинсом и Райаном Северино, чтобы группа могла закончить турне как было запланировано. После некоторых последующих кадровых изменений Scars Of Tomorrow выпустила свой пятый студийный альбом; в это время Thorp Records подготовил и выпустил переиздание раннего материала команды. После тура в поддержку нового альбома SOT распалась. Это произошло в мае 2007-го года.. В 2010 году группа воссоединилась и по сей день время от времени дает концерты и выпускает музыку. Альбом «Failed Transmissions» был выпущен в 2014 году компанией Artery Recordings вместе с последующим синглом «Perspectives» в 2018 году. По состоянию на 2020 год участники ссылались на новый материал для будущего релиза.

Участники 
Нынешний состав
 Майк Милфорд - ведущий вокал (2000-2007, 2010-настоящее время)
 Боб Брэдли - бас-гитара (2000-2006, 2010-настоящее время)

Бывшие участники
 Рубен Мартинес - ударные (2000–2003)
 Джефф Харман - гитара (2000–2003)
 Карлос Гарсия - гитара (2000-2005)
 Майк Мадариага - гитара (2003)
 Крис Уорнер - ударные (2003–2005)
 Дэйв Родригес - гитара (2003–2005)
 Дэн Биерановски - бас-гитара (2006–2007)
 Лиза Маркс - гитара (2005-2006)
 Райан Северино - ударные (2005–2006)
 Джоуи Аткинс - гитара (2005–2007)
 Кевин Файфилд - гитара (2005–2007)
 Майк Боккуцци - бас-гитара (2006–2007)
 Джастин Салинас - ударные (2006-2007, 2013-2014)
 Террон Фрэнсис - гитара (2014-2015)
 Майкл Нордин - гитара (2014-2015)
 Сэм Шепард - ударные (2014-2015)

Дискография 
 All Things Change (Thorp Records, 2002)
 Design Your Fate (Thorp, 2003)
 Rope Tied to the Trigger (Victory Records, 2004)
 The Horror of Realization (Victory, 2005)
 The Failure in Drowning (Victory, 2006)

Примечания 

Металкор-группы США
Исполнители Victory Records
Хеви-метал-группы из Калифорнии